McKillop ist der Familienname folgender Personen:

 A. B. McKillop (* 1946), kanadischer Historiker
 Alan Dugald McKillop (1892–1974), Anglist 
 Michael McKillop (* 1990), irischer Leichtathlet
 Patricia McKillop (* 1956), simbabwische Hockeyspielerin
 Robert McKillop, schottischer Regisseur

Siehe auch:
 MacKillop